En shogi, Torre en Tercera Columna () es una clase de aperturas de torre móvil en la que la torre se posiciona en la tercera columna (en el caso de las blancas) o en la séptima columna (en el caso de las negras).

Nombre 
Existe cierta confusión respecto al nombre de Torre en Tercera Columna (lo que también ocurre con aperturas de Torre en Cuarta Columna), en tanto desde el punto de vista de las Negras la torre se mueve de hecho a la columna 7 y no a la 3. La lógica de esta nomenclatura tiene que ver con que, tradicionalmente, era común que las aperturas de torre móvil fueran jugadas exclusivamente por las Blancas, moviendo la Torre a su columna 7, correspondiente a la tercera columna de las Negras. Si bien las aperturas de torre móvil también son usadas ocasionalmente por las Negras en la actualidad, la nomenclatura tradicional se ha mantenido.

Tipos 
Hay dos formas básicas de Torre en Tercera Columna. La primera es similar a otras aperturas normales de torre móvil tales como las de Torre en Cuarta Columna. En este caso, el alfil se mueve a la casilla 77 (negras) o a la casilla 33 (blancas) a menudo para evitar el intercambio de peones en la octava (o segunda) columna de un oponente que juega torre estática.

La otra forma de Torre en Tercera Columna se conoce como la Ishida. En contraste, el peón de la séptima columna (negras) o el peón de la columna fila (blancas) se avanza a la quinta fila horizontal. Esto crea la opción de que la torre del jugador que juega Ishida de Torre en Tercera Columna se posicione en la casilla 76 (negras) o en la casilla 34 (blancas).

Adicionalmente, las posiciones la Torre en Tercera Columna se pueden clasificar según si la diagonal del alfil está abierta o cerrada. En la apertura normal de Torre en Tercera Columna y en la de Ishida de Torre en Tercera Columna, la diagonal del alfil se mantiene cerrada. La Ishida rápida es una variante agresiva de la apertura Ishida en la que la diagonal del alfil se mantiene abierta, permitiendo un intercambio de alfiles en el momento oportuno.

Torre en Tercera Columna normal 

3. . . T-32. Las blancas muestran su intención de jugar Torre en Tercera Columna.

4. P-25. Avanzar el peón de torre a la quinta fila horizontal es un movimiento importante cuando las negras intentan evitar que las blancas completen una formación Ishida y, de esta manera, limitar el rango de posibles estrategias ofensivas de las blancas. Tras el avance del peón, las blancas deben proteger la casilla 24 con su alfil para evitar el intercambio de peones.

Si las negras hacen un movimiento diferente (por ejemplo 4. Pl-48), entonces las blancas probablemente intentarán una estructura Ishida avanzando el peón de la tercera columna y luego moviendo la torre a la cuarta fila horizontal. La torre así elevada puede entonces defender la cuarta fila y evitar que las negras hagan un intercambio de peones en la segunda columna.

4. . . A-33. Las blancas usan el alfil para proteger la segunda columna.

Kōyan 

La variante Kōyan () de Torre en Tercera Columna lleva el nombre del apodo Kōyan (コーヤン) del jugador profesional Isao Nakata, quien inventó la estrategia.

A menudo se dice que el Anaguma de Torre Estática es un enemigo natural de las aperturas de torre móvil de Torre en Tercera Columna. Tradicionalmente, el bando que juega Torre Móvil optaría por un castillo Mino con miras a una carrera ofensiva, lo que a menudo resultaba en ventaja para Anaguma de Torre Estática, gracias a su solidez y distancia.

Por supuesto, otras estrategias de torre móvil habían estado en declive gracias al éxito del Anaguma, pero para las estrategias de Torre en Cuarta Columna se desarrolló el sistema Fujiicomo una contramedida contra el Anaguma de Torre Estática. En las estrategias de Torre en Tercera Columna, sin embargo, no había aparecido ninguna contramedida, e incluso las contramedidas del Sistema Fujii contra Anaguma habían comenzado a adoptarse.

Fue en ese momento cuando Nakata, que se especializa en Torre en Tercera Columna, causó un revuelo. Este conjunto de estrategias está diseñado para desmantelar un castillo Anaguma de un jugador de Torre Estática, además de poder resistir las estrategias de ataque rápido de Torre Estática. La variante involucra una serie de estrategias, entre ellas la Isao Nakata XP.

Isao Nakata XP 

La estrategia Isao Nakata XP () ha llamado la atención como una forma de jugar contra Anaguma de Torre Estática. Fue creada por Isao Nakata (también conocido como Kōyan), y luego fue introducida y popularizada en el famoso libro de Akira Shima sobre la estrategia de Torre Móvil. Fue Shima, en este mismo libro, quien la bautizó «XP», basado en que Microsoft Windows XP era la última versión de Windows en ese momento.

La idea fundamental consiste en dejar incompleto el castillo Mino, con el rey deteniéndose en la casilla 48 antes de pasar a la 39 (o a la 62 en el caso de las blancas), derribando el castillo Anaguma por medio el uso dual de un ataque de borde y la potencia del alfil. La razón para no entrar al rey al Mino es reducir la cantidad de movimientos necesarios para construir el castillo y prepararse para un ataque rápido y, de manera más importante, mantener al rey alejado de la reacción violenta que se producirá como resultado del ataque por el borde.

Formas de avance del peón de tercera columna (☖P-35 ☗P-75)
Existen dos formaciones de Torre en Tercera Columna con un avance temprano de peón de tercera columna hasta la quinta fila horizontal (o la séptima columna si las Negras juegan Torre en Tercera Columna). La más popular es la formación Ishida en la que el peón avanzado es defendido de manera directa por la torre. Existen dos variantes de Ishida, Ishida Real e Ishida Rápida. La otra formación es una variante de juego lento en la que el peón avanzado es defendido por una plata izquierda desarrollada.

☗P-75 ☗Pl-76 (no Ishida)

En este caso, el peón de séptima columna es avanzado hasta la casilla 75 temprano en la apertura. Es un juego lento ya que el jugador de Torre en Tercera Columna ha cerrado la diagonal del alfil con P-66. En lugar de la formación Ishida más común, esta variante emplea la plata izquierda para dar apoyo al peón avanzado en la séptima columna. Yasuharu Ōyama usó esta apertura varias veces en la década de 1970. A mediados de esta década, esta apertura era ya considerada un estilo antiguo de juego.

Partida de ejemplo: Kunio Yonenaga vs. Makoto Nakahara, en noviembre de 1976

Ishida 

También conocida como Ishida Real o Formación Plenaria de Ishida, las aperturas de Ishida de Torre en Tercera Columna () llevan el nombre del maestro de shogi del siglo XVII Kengyo Ishida. Un tipo de Torre en Tercera Columna, esta apertura tiene muchas variantes caracterizadas todas por avanzar el peón a 75 (o a 35 en el caso de las blancas) para que la torre pueda moverse a una posición alta.

Ishida Rápida

La Ishida Rápida () es una apertura de Torre en Tercera Columna caracterizada por un avance temprano del peón de séptima columna de las negras (o el peón de tercera columna de las blancas).   

La Ishida Rápida está relacionado con la variante lenta del Ishida en que en ambas aperturas el peón de séptima columna es avanzado hasta la quinta fila horizontal.

En la estrategia. inicialmente las blancas apuntan a atacar la cabeza del alfil de las negras y las negras apuntan a romper el territorio de las blancas en la séptima columna con la amenaza de varios reingresos diferentes de alfil.

La posición Ishida Rápida puede llevar a una serie de trampas si el o la oponente no se defiende adecuadamente.

Véase también 

 Ishida rápida
 Torre Móvil
 Apertura (shogi)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Partida aficionada anotada de Torre Estática Rook vs. Torre en Tercera Columna (en inglés)· publicada en la revista holandesa de shogi 81 de Bernhard Maerz
 Shogi Shack: Torre en Tercera Columna (en inglés)
 Aperturas básicas de shogi de Yamajunn:
 Senté Sanken Bisha
 Gote Sanken Bisha
 Sente Ishida-ryu
 Shogi Opening: Torre en 3.ª Columna: Torre en 3.ª Columna normal – Ataque rápido de peón–45 (en inglés)
 Consejos sobre Torre en Tercera Columna: variante Manabe (en inglés)
 Conferencias sobre las últimas estrategias: Conferencia 8: Koyan (en inglés)

Shōgi